

Persone
 Augustin Coppens, nato Aurèle Augustin Coppens (1668-1740) – pittore e incisore fiammingo
 Henrik Coppens (1930-2015) – calciatore e allenatore di calcio belga
 Jo Coppens (1990) – calciatore belga
 Peter Roche de Coppens (1938-2012) – sociologo, antropologo e psicoterapeuta svizzero
 Philip Coppens, nato Filip Coppens (1971-2012) – scrittore, giornalista, conduttore radiofonico e critico letterario belga
 Yves Coppens (1934-2022) – paleontologo e paleoantropologo francese

Altro
 172850 Coppens – asteroide della fascia principale